Во все тяжкие:

 Во все тяжкие — американский телесериал, созданный Винсом Гиллиганом.
 Во все тяжкие — первый сезон американской телевизионной драмы, состоял из 7 эпизодов.
 Во все тяжкие — второй сезон американской телевизионной драмы, состоял из 13 эпизодов.
 Во все тяжкие — третий сезон американской телевизионной драмы.
 Во все тяжкие — четвертый сезон американского телевизионного сериала.